I cani di paglia – romanzo di Drieu La Rochelle
 Straw Dogs – film del 2011 di Rod Lurie, noto anche come Cani di paglia